Dolomit (nach dem französischen Geologen Dolomieu) bezeichnet
 Dolomit (Mineral), auch Dolomitspat, Rautenspat, Perlspat und Braunspat, ein Mineral
 Dolomit (Gestein), ein Karbonat-Gestein mit mindestens 90 % Dolomit-Mineralanteil
 kurz für die in den Alpen vorherrschende Art des Dolomitgesteins, den Hauptdolomit

Siehe auch:
 Dolomiten (Begriffsklärung)
 Dolomiti